Troglodyte est un nom commun, venant  du grec ancien τρωγλοδύτης (de τρώγλη = caverne et δύειν = pénétrer dans, plonger) puis du latin troglodyta. Ce nom, ainsi que son adjectif dérivé troglodytique, peuvent référer à :
 Habitat troglodytique : architecture rudimentaire ou somptueuse présente dans différentes traditions, consistant à aménager des habitats souterrains ou creusés dans le rocher à flanc ou pied de montagne.
 Troglodyte et troglodytique : nom et adjectif génériques pour désigner ou qualifier un être vivant habitant une caverne ou une demeure creusée dans la roche ; on distingue suivant le degré d'inféodation biologique dans l'habitat souterrain :
 Troglobie : adjectif ou nom concernant un mode de vie exclusivement troglodytique, des animaux cavernicoles ; des adaptations physiologiques notamment en raison de l'absence de lumière font partie de l'évolution de ces espèces ;
 Troglophile : adjectif ou nom concernant l'attrait non exclusif pour l'habitat troglodytique ;
 Trogloxène : adjectif ou nom concernant une occupation troglodytique occasionnelle, principalement à des fins de refuge temporaire, comme pour les ours et les humains.
 Troglodytes (peuple) : peuple libyque de l'Antiquité qui vivait installé dans les anfractuosités des rochers, dans le Sud-Ouest de l'Égypte antique, dans le massif du Tibesti, soit dans le Sud de la Libye et le Nord du Tchad actuels.
 Grotte du Troglodyte à Nemours, Seine-et-Marne.

Zoologie 
 Troglodyte (oiseau) (Troglodytidae) : famille d'oiseaux, de l'ordre des Passeriformes.
 Troglodytes, un genre d'oiseaux appartenant à cette famille.
 Troglodytes, un genre invalide pour les chimpanzés, remplacé par Pan.
 Pan troglodytes, nom binominal du chimpanzé commun.

Culture 
 Troglodyte (créature fantastique), créature imaginaire vivant dans les profondeurs, issue de plusieurs univers de fiction.
 Troglodyte, téléfilm américain de 2008.
 Troglodyte, chanson du groupe de rock breton Matmatah.